Mesbah ist der Familienname folgender Personen:

 Djamel Mesbah (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler
 Hesham Mesbah (* 1982), ägyptischer Judoka